Сапеловка — ранее существовавший топоним в России.

 Сапеловка, сейчас Вишняки — деревня в Вадинском районе Пензенской области, переименована в 1960 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Сапеловка в Вишняки. 
 Сапеловка, сейчас Ольховатка — село в Воронежской области России, до XIX века называлось Сапеловкой, с 1805 — Ольховатка.